Merckx es un apellido de origen belga que puede referirse a:

 Axel Merckx, ciclista belga;
 Eddy Merckx, ciclista belga, cinco veces ganador del Tour de Francia y padre del anterior;
 GP Eddy Merckx, competición ciclista desaparecida en honor al anterior.